Campursari kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Campursari, Magetan, by, 
 Campursari, Wonosobo, by, 
 Campursari, Ngadirejo, by, 
 Campursari, Ponorogo, by, 
 Campursari, Bulu, by, 

Robotskapade Indonesienförgreningar